Сирса:

 Сирса  — город на западе индийского штата Харьяна.
 Сирса — округ в индийском штате Харьяна.